PET kan betyda flera olika saker:

 Polyetentereftalat, material vanligt i polyesterfiber och termoplast, t.ex. i PET-flaskor
 PET-flaska, en vanlig typ av återvinningsbar behållare för drycker.
 Politiets Efterretningstjeneste, Danmarks underrättelsetjänstpolis.
 Commodore PET, en kontors- och hemdator. 
 Positronemissionstomografi, en undersökningsmetod inom funktionell bildmedicin. 
 PET – tidszon i Peru, Peru (tidszon)